Carrozza alle corse – opera di Edgar Degas dipinta nel 1872
Carrozza alle corse – opera di Edgar Degas dipinta nel 1877